Patricia Young (* 1954 in Victoria, British Columbia, Kanada) ist eine kanadische Schriftstellerin und Dichterin. Die Verfasserin von Gedichten und Kurzgeschichten wurde mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. So unter anderem 1988 und 1998 mit dem Dorothy Livesay Poetry Prize sowie 1990 mit dem Pat Lowther Award und 2006 mit dem Meltcalf-Rooke Award.

Leben 

Patricia Young wurde 1954 in Victoria, British Columbia, geboren.
Die feministische Autorin hat seit ihrem Erstlingswerk Travelling the floodwaters (1983) bis heute zehn Gedichtbände, eine Kurzgeschichtensammlung und drei Anthologien veröffentlicht.

Sie unterrichtete Englische Literatur an der University of Victoria, war Redaktionsassistentin beim The Malahat Review für Kreatives Schreiben und fungierte als Writer-in-residence an verschiedenen kanadischen Universitäten, so auch 2008 am WIR an der University of New Brunswick.

Für All I Ever Needed was a Beautiful Room (1987) erhielt sie 1988 den zu den BC Book Prizes gehörenden Dorothy Livesay Poetry Prize und zwei Jahre später für The mad and beautiful mothers (1989) den Pat Lowther Award. Als eine der wenigen kanadischen Dichterinnen konnte Patricia Young 1998 den Dorothy Livesay Poetry Prize ein zweites Mal gewinnen, diesmal mit What I Remember from My Time on Earth. Für ihre Kurzgeschichtensammlung Airstream, die sie aufgrund einer Umorientierung um 2000 in der Poesie verfasste, wurde sie 2006 mit dem Meltcalf-Rooke Award ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Werk auf der Shortlist des Butler Prize geführt und gehörte zu den besten Büchern des Jahres laut  The Globe and Mail.

Über ihre Schreibphilosophie äußerte sie sich folgendermaßen: “Although I’ve written poetry for twenty-five years, I haven't consciously worked out a personal ‘poetics’. I’m not consciously aware of writing a particular sort of poem, a surreal, lyric, literal or any other kind of poem; I have never tried to fit my poems into any kind of school of thought. I am aware that there is a movement of poets who refuse to write within a narrative or linear framework (going so far as to be rigorously ‘disassociative’) and though I am somewhat sympathetic to their resistance to conventional narrative forms, I personally wouldn’t go so far as to dismiss narrative entirely. I wouldn’t dismiss anything, in fact. I use whatever works for the poem of the moment. I don’t think one sits down and decides, today I will write a totally random poem, or today I will write a traditional narrative poem. The material and/or content influence the shape of the poem. Or, you could say, the poem finds its own shape. The brain craves, I think, some sort of meaning no matter how elliptical or nebulous. To write random lines, without any internal connection, is ultimately boring and meaningless, at least to me. What I do know is that in poetry anything can happen. The freedom to say anything, go anywhere, is, for me, the great pleasure of writing poetry. Being an earthbound creature with all the limitations this implies, I find the liberation of words thrilling.”

Patricia Young ist mit dem Schriftsteller und Universitätsdozenten Terence Young verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Victoria, British Columbia.

Werk 

Lyrik
 Travelling the floodwaters. Turnstone Press. 1983. ISBN 978-0-88801-082-7.
 Melancholy ain’t no baby. Ragweed Press, Charlottetown, P.E.I. 1985, ISBN 978-0-920304-46-4.
 All I ever needed was a beautiful room. Oolichan Books. 1987. ISBN 978-0-88982-073-9.
 The mad and beautiful mothers. Ragweed Press, Charlottetown, P.E.I. 1989. ISBN 978-0-920304-79-2.
 Those Were The Mermaid Days: poems. Ragweed Press, Charlottetown, P.E.I. 1991. ISBN 0-921556-14-4.
 More watery still: poems. Anansi, Concord, Ontario, 1993. ISBN 978-0-88784-541-3.
 What I remember from my time on earth: poems. Anansi, Toronto 1997. ISBN 978-0-88784-592-5.
 Ruin and beauty. House of Anansi Press, Toronto 2000. ISBN 978-0-88784-649-6.
 Here Come the Moonbathers. Biblioasis, Emeryville, Ontario, 2008. ISBN 978-1-897231-43-2.
 An auto-erotic history of swings. Sono Nis Press, Winlaw (British Columbia) 2010, ISBN 978-1-55039-178-7.

Kurzgeschichten
 Airstream. Biblioasis, Windsor, Ontario, 2006. ISBN 978-1-897231-01-2.

Anthologien
 A Walk by the Seine, Canadian Poets on Paris. Black Moss Press, 1996.
 Anthology of Magazine Verse and Yearbook of American Poetry. Monitor Book Co., 1995/96.
 Making Connections: Literacy from a Feminist Perspective. Canadian Congress for Learning Opportunities for Women, 1996.

Auszeichnungen und Nominierungen 

 1987: Federation of B. C. Writers, Literary Rites Competition, 1. Preis
 1988: National Magazine Award for Poetry, Silbermedaille
 1988: C.B.C. Literary Competition, 1988, 2. Platz
 1988: Dorothy Livesay Poetry Prize für All I Ever Needed was a Beautiful Room
 1990: Pat Lowther Award für The mad and beautiful mothers
 1993: Governor General’s Award Nominierung für More Watery Still
 1998: Dorothy Livesay Poetry Prize für What I Remember from My Time on Earth
 2000: Governor General’s Award Nominierung für Ruin & Beauty.
 2001: Other Voices Fiction Award, 1. Preis
 2001: Matrix, Erster Preis in der Kategorie Fiction
 2003: cbc Literary Competition
 2004: Shortlist Journey Prize
 2006: Meltcalf-Rooke Award, für Airstream

 2007: Shortlist Butler Prize für Airstream
 2009: Shortlist Bridport Prize
 2010: ARC’s Confederation Poetry Prize für das Gedicht The Night of the Apocalypse Yahweh Tinkles the Ivories
 2013: Dorothy Livesay Poetry Prize, Nominierung für Night-Eater

Weblinks 
 Website von Patricia Young
 Bibliographie auf Canadian Poetry Online – University of Toronto. Abgerufen am 17. April 2012.
 Auswahl von sechs Gedichten auf Canadian Poetry Online – University of Toronto. Abgerufen am 18. April 2012.
 Lorna Crozier, Patricia Young, Patrick Lane, Mark Jarman, Jack Hodgins, Linda Rogers, Marion Farrant, Susan Musgrave, Bill Gaston, Marlene Cookshaw, W. D. Valgardson: Tips from authors. In: The Claremont Review. The International Magazin for Young Adult Writers. 2011. Abgerufen am 18. April 2012.

Einzelnachweise 

Autor
Lyrik
Kurzgeschichte
Herausgeber
Literatur (Englisch)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Kanadische Literatur
Kanadier
Geboren 1954
Frau